Лоренс Уайт (; 16 декабря 1979 года, Галвестон, Техас) более известный как 40 Glocc и Big Bad 4-0 — американский рэпер и продюсер, сотрудничающий с лейблами Infamous Records и G-Unit Records. Участник группы Zoo Babies и владелец лейбла Zoo Life.

Биография 
Лоренс Уайт родился в городе Галвестоне, штат Техас. В возрасте 8 лет он переехал с матерью в Калифорнию, в город Колтон.

В 1997 году вместе со своими друзьями основал группу Zoo Crew. В следующем году он выпустил свой дебютный альбом Migrate Adapt or Die.

В 2011 году 40 Glocc снялся в документальном фильме Rhyme and Punishment о рэперах, сидевших в тюрьме.

В 2012 году 40 Glocc выпускает свой второй альбомом New World Agenda.  Он был в турне с такими исполнителями, как G-Unit, Mobb Deep, Ray J, Snoop Dogg и The Dogg Pound.

Также состоял в банде Colton City Crips.

Дискография

Студийные альбомы 
 Migrate Adapt or Die (в составе Zoo Crew) (1997)
 The Jakal (2003)
 New World Agenda (2012)

Микстейпы 
 Outspoken (2006)
 Outspoken 2 (2006)
 Outspoken 3 (с DJ Whoo Kid) (2007)
 That New Nigga (с DJ Nik Bean и DJ Felli Fel) (2007)
 I Am Legend (с DJ Whoo Kid и DJ Nik Bean) (2009)
 The Graveyard Shift (с Spider Loc) (2011)

Фильмография 
 Гуще чем вода (1999)
 Книга любви (2002)
 Восточные перцы (2005)
 Number One with a Bullet (2008)
 Мисс Март (2009)
 Вторая половина (2009)
 Rhyme And Punishment (2011)

Примечания

Ссылки 
 
 

Рэперы США
Жертвы покушений на убийство
Рэперы из Калифорнии